Константин Щербатов:
 Щербатов, Константин Нефедьевич — стряпчий (1662), стольник (1671), воевода в Сургуте (1677—1680).
 Щербатов, Константин Осипович (ум. 1696) — русский военный и государственный деятель.
 Примечания